Професіональна футбольна група А 1959–60 — 36-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона всьоме поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1959–1960
Болгарія
Болгарія